Asbach kan syfta på:

Geografi

 Asbach, Birkenfeld – kommun i Landkreis Birkenfeld i Rheinland-Pfalz
 Asbach, Neuwied – kommun i Landkreis Neuwied i Rheinland-Pfalz
 Asbach-Bäumenheim – en kommun i Bayern, Schwaben
 Asbach-Sickenberg – en kommun i Landkreis Eichsfeld i Thüringen

Personer
 Hans-Adolf Asbach (1904–1976), tysk jurist, ämbetsman och politiker